City of Heroes («Ciudad de Héroes», en inglés) puede referirse a:
 City of Heroes, videojuego del género MMORPG (juego de rol masivo en línea);
 City of Heroes, episodio de Arrow;
 City of Heroes'', álbum del dueto Kiske/Somerville.